ING Group – międzynarodowa instytucja finansowa
 Ing (bóg) – postać mitologii germańskiej
 ING Bank Śląski